IV liga, grupa dolnośląska, sezon 2014/2015 – 7. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Udział w niej brało 16 drużyn z województwa dolnośląskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Opiekunem ligi był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 
Sezon ligowy trwał od 13 sierpnia 2014 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 20 czerwca 2015 roku.

Drużyny 
W grupie dolnośląskiej IV ligi występowało 16 zespołów z województwa dolnośląskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi dolnośląsko-lubuskiej.

|

|}
Objaśnienia:
 KS Polkowice wycofał się z rozgrywek II ligi zachodniej po rundzie jesiennej sezonu 2013/2014, w sezonie 2014/2015 rozpoczął grę w IV lidze, grupie dolnośląskiej.

Rozgrywki

Tabela 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Lider kolejka po kolejce

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz sezonu 2014/2015: Miedź II Legnica

Awans do III ligi: Miedź II Legnica, KS Polkowice

Spadek do klasy okręgowej: Widawa Bierutów, Nysa Zgorzelec, Chojnowianka Chojnów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga - tabela i wyniki
 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

IV liga polska w piłce nożnej (2014/2015)